La princesa Astrid de Noruega (en noruego: Astrid Maud Ingeborg av Norge; Oslo, 12 de febrero de 1932) es la segunda de los hijos del rey Olaf V y la princesa heredera Marta, hermana de la princesa Ragnhild y del actual rey Harald V.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 12 de febrero de 1932 en Villa Solbakken, Oslo.

Bautismo 
Fue bautizada el 31 de marzo de 1932 en la capilla del Palacio Real de Oslo y sus padrinos fueron: el rey Haakon VII de Noruega (su abuelo paterno), la reina Maud de Noruega (su abuela paterna), el príncipe Carlos de Suecia (su abuelo materno), la princesa Ingeborg de Dinamarca (su abuela materna), la princesa Astrid de Suecia (su tía materna), la princesa Isabel, duquesa de York, la princesa Thyra de Dinamarca, el príncipe Eugenio de Suecia y el príncipe Jorge de Kent.

Recibió los nombres de Astrid Maud Ingeborg. Astrid por su tía, la princesa Astrid de Bélgica, Maud por su abuela paterna, la reina Maud de Noruega, e Ingeborg por su abuela materna, la princesa Ingeborg de Dinamarca.

Hermanos 
 Ragnhild Alejandra, nacida el 9 de junio de 1930
 Harald, nacido el 21 de febrero de 1937, actualmente rey de Noruega

Primeros años 
La princesa se crio en la residencia real de Skaugum, cerca de Asker, al oeste de Oslo.

Durante la Segunda Guerra Mundial huyó de la invasión alemana en Noruega junto con su familia, en 1940. Pasó los años de exilio junto con su madre y sus hermanos en Washington D.C

Estudios 
La princesa sufrió de dislexia, y comenzó sus estudios en los Estados Unidos. Después de la guerra estudió economía e historia política en la Universidad de Oxford.

Princesa de Noruega 
Desde 1957 y durante los primeros años del reinado de Olaf V, Astrid hizo las veces de primera dama, acompañando a su padre en las actividades oficiales, puesto que su madre, la princesa Marta, había fallecido en 1954, y su hermana mayor, Ragnhild se había distanciado de la familia tras casarse con un ciudadano no noble, Erling Sven Lorentzen.

Durante el retiro del rey Harald V en 2005 por motivos de salud, la princesa Astrid participó en algunas actividades como representante de la familia real.

Es patrocinadora de varias organizaciones, y particularmente se ha interesado por ayudar a niños y jóvenes con dislexia.

Un área de 580.000 km² en la Antártida, recibe el nombre de Costa de la Princesa Astrid en su honor.

La princesa reside actualmente en Nordmarka, Oslo.

En 2002, el Gobierno otorgó a la princesa una pensión honoraria en reconocimiento a todos sus esfuerzos en nombre de Noruega durante y después de sus años como primera dama.

Matrimonio y descendencia

Boda 
Astrid se casó el 12 de enero de 1961 con el medallista olímpico, Johan Martin Ferner, y divorciado de Ingeborg Hesselberg-Meyer. Con ese acontecimiento, perdió el tratamiento de Su Alteza Real, su posición como primera dama, y el derecho en la sucesión al trono noruego, aunque conservó su puesto en la sucesión al trono británico (su abuela, la reina Maud de Noruega, era una princesa británica), y su lugar dentro de la familia real noruega. En la actualidad tiene el tratamiento de Su Alteza la Princesa Astrid, Señora Ferner.

Hijos y nietos 
 Cathrine Ferner (nacida el 22 de julio de 1962 en Oslo), casada el 9 de diciembre de 1989 en Oslo con Arild Johansen (nacido el 18 de junio de 1961 en Oslo). Tienen dos hijos:
 Sebastian Ferner Johansen (nacido el 9 de marzo de 1990 en Oslo).
 Madeleine Ferner Johansen (nacida el 7 de marzo de 1993 en Oslo).
 Benedikte Ferner (nacida el 27 de septiembre de 1963 en Oslo), casada por primera vez el 30 de abril de 1994 en Oslo (divorciada en 1998) de Rolf Woods (nacido el 17 de junio de 1963 en Oslo). La pareja no tuvo hijos. Se casó en segundas nupcias con Mons Einar Stange (nacido el 26 de mayo de 1962 en Oslo), el 2 de diciembre de 2000 (separados en 2002). Sin descendencia.
 Alexander Ferner (nacido el 15 de marzo de 1965] en Oslo), casado el 27 de julio de 1996 en la capilla de Holmenkollen, en las afueras de Oslo, con Margrét Gudmundsdóttir (nacida el 27 de marzo de 1966 en Reikiavik, Islandia). Tienen dos hijos:
 Edward Ferner (nacido el 28 de marzo de 1996 en Bærum).
 Stella Ferner (nacida el 23 de abril de 1998 en Bærum).
 Elisabeth Ferner (nacida el 30 de marzo de 1969 en Oslo), casada el 3 de octubre de 1992 en Oslo con Tom Folke Beckmann (nacido el 14 de enero de 1963 en Oslo). Tienen un solo hijo:
 Benjamin Ferner Beckmann (nacido el 25 de abril de 1999 en Oslo).
 Carl-Christian Ferner (nacido el 22 de octubre de 1972 en Oslo). Trabaja para el negocio familiar, Ferner Jacobsen AS. Casado el 4 de octubre de 2014 con Anna-Stina Slattum Karlsen (nacida el 23 de febrero de 1984). Tienen una hija:
 Fay Ferner (nacida en octubre de 2018).

Viudez 
Johan falleció en el Rikshospitalet de Oslo (Hospital del Reino de Oslo) el 24 de enero de 2015.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Dama gran cruz con collar de la Orden de San Olaf (1956).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Haakon VII.
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Olaf V.
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Harald V.
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro del Rey Haakon VII (18/11/1955).
  Medalla Conmemorativa del Rey Haakon VII (01/10/1957).
  Medalla Conmemorativa del Centenario del Rey Haakon VII (03/08/1972).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Olaf V (21/09/1982).
  Medalla Conmemorativa del Rey Olaf V (30/01/1991).
  Medalla Conmemorativa del Centenario del Rey Olaf V (02/07/2003).
  Medalla Conmemorativa del Centenario de la Casa Real Noruega (18/11/2005).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 26/10/1993).
  Dama gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Suecia, 16/03/1960).
  Dama gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia (Finlandia, 08/03/1983).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (Alemania, 24/09/1986).
  Dama gran cordón de la Orden de la Estrella de Jordania (Jordania, 10/04/2000).
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Luxemburgo, 02/05/1990).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Países Bajos, 15/04/1996).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito (Portugal, 02/10/1981).
  Dama gran cruz de la Orden Nacional del Mérito (Francia, 14/05/1984).
  Dama gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica (España, 12/04/1982).
  Dama gran cruz de la Ilustrísima Orden de Chula Chom Klao (Tailandia, 19/06/1960).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Bélgica, 28/04/1997).
  Medalla Conmemorativa del 90 Aniversario del Rey Gustavo V (Suecia, 21/05/1948).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Suecia, 30/04/1996).

Ancestros

Referencias 

Familia Real Noruega
Princesas de Noruega de la casa de Glücksburg
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito
Damas grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Damas grandes cruces de la Orden del Halcón
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Nobles noruegas del siglo XX
Nobles noruegas del siglo XXI